Beatrice Cenci (1577–1599) var en ung romersk adelskvinde, der myrdede sin far og herefter blev henrettet.

Beatrice Cenci kan også henvise til:

 Beatrice Cenci (film fra 1909), en italiensk stumfilm instrueret af Mario Caserini
 Beatrice Cenci (film fra 1926), en stumfilm instrueret af Baldassarre Negroni
 Beatrice Cenci (film fra 1941), en film instrueret af Guido Brignone
 Beatrice Cenci (film fra 1956), en film instrueret af Riccardo Freda
 Beatrice Cenci (film fra 1969), en film instrueret af Lucio Fulci
 Beatrice Cenci (opera), en opera af Berthold Goldschmidt